Brühl (Noordrijn-Westfalen), een plaats in Noordrijn-Westfalen
 Brühl (Baden-Württemberg), een plaats in Baden-Württemberg